Cancan (indumentària), peça de vestir interior femenina, emmidonada, que es posa a sota la faldilla per tal d'estufar-la
 Cancan (dansa), ball enèrgic del  que va esdevenir popular als cabarets
 Can-Can (musical), comèdia musical de Cole Porter i Abe Burrows de 1953
 Can-Can (pel·lícula), pel·lícula musical de 1960 dirigida per Walter Lang
 French Cancan, pel·lícula de 1954 dirigida per Jean Renoir